Giuria, gruppo di giudici laici.
 La giuria, romanzo scritto nel 1996 da John Grisham.
 La giuria, del 2003 diretto da Gary Fleder. 
 La giuria deve morire, thriller di Carol O'Connell pubblicato nel 2004.
Persone
 Angela Giuria, partigiana italiana.
 Ettore Giuria, militare e politico italiano.
 Juan Giuria, architetto e storico dell'architettura uruguaiano.
Pietro Giuria, scrittore, poeta e pittore italiano.

Pagine correlate 
Giurì
Gran giurì